Beidler ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Beidler (1872–1930), Schweizer Dirigent, Vater von Franz Wilhelm Beidler
 Franz Wilhelm Beidler (1901–1981), Schweizer Publizist
 Isolde Beidler (1865–1919), Tochter von Richard und Cosima Wagner, die Gattin des Dirigenten Franz Beidler und Mutter des Schriftstellers Franz Wilhelm Beidler
 Jacob A. Beidler (1852–1912), US-amerikanischer Politiker
 Philip Beidler (1944–2022), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler und Autor

Siehe auch:
 Beitler